E-Reader può riferirsi a:
eBook reader – lettore di eBook
Nintendo e-Reader – dispositivo Nintendo

Altri progetti